U.S. National Championships 1949 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1949 roku w dniach 26 sierpnia–5 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to sześćdziesiąta dziewiąta edycja turnieju.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1949 w tenisie ziemnym